David Sharpe (1910–1980) – amerykański aktor i kaskader
 David Sharpe (ur. 1946) – amerykański polityk, kongresman stanowy w Vermont
 David Sharpe (ur. 1967) – brytyjski lekkoatleta, biegacz
 David Sharpe (ur. 1990) – kanadyjski pływak
 David Sharpe (ur. 1995) – amerykański futbolista